A Seleção da Eslováquia de Hóquei no Gelo Feminino representa a Eslováquia nas competições oficiais da FIHG.

Eslováquia
Hoquei Gelo Feminino